Sakura steht für:

 die kulturell bedeutsame japanische Kirschblüte
 eine Zuchtform der Rückenstrichgarnele (neocaridina heteropoda), die eine besonders geschlossene rote Färbung aufweist
 die Hauptfigur Sakura Haruno aus Naruto (Manga)
 Sakura (Chiba), eine Stadt in der japanischen Präfektur Chiba
 Sakura (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser
 Sakura (Tochigi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Tochigi
 Sakura (Fluss), ein Fluss, der in den Kasumigaura (See) mündet
 ein Terminalemulation auf GTK- und VTE-Basis

Sakura ist der Familienname folgender Personen:

 Nichole Sakura (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin